Felsenpython steht für:

 Nördlicher Felsenpython (Python sebae)
 Südlicher Felsenpython (Python natalensis)